Сапого́в — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Сапогов, Александр Ильич (1920—2008) — советский библиотековед и библиограф.
 Сапогов, Алексей Викторович (род. 1988) — российский футболист.
 Сапогов, Анатолий Александрович (1929—2016) — советский артист балета, педагог.
 Сапогов, Борис Алексеевич (1914—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сапогов, Вячеслав Александрович (1939—1996) — советский и российский литературовед.

Топоним

Россия 
 Сапогов — аал в Усть-Абаканском районе Хакасии.

Украина 
 Сапогов — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.
 Сапогов — село в Борщёвском районе Тернопольской области.

См. также 
 Сапоговы — русский дворянский род.
  — название населённых пунктов.